Појам Боршт може да се односи на:

 Боршт (Метлика), насељено место у општини Метлика Република Словенија, place in White Carniola, Slovenia
 Боршт (Брежице), насељено место у општини Брежице Република Словенија
 Боршт (Копар), насељено место у општини Копар Република Словенија